Выборы в Европейский парламент в Греции прошли 17 июня 1984 года. Выборы проводились в рамках общеевропейских выборов, на них избиралась греческая делегация, состоящая из 21 депутата. Выборы стали вторыми в Европейском экономическом сообществе и первыми, в которых участвовала Греция.

Результаты 

|- style="text-align:right;"
! style="background-color:#E9E9E9; width:400; text-align:left;" colspan="2" | Партия
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:left;" | Лидер
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Голоса
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | %
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/–
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Места
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/–
|-
|style="background-color: #2D902D" width=5px| 
| style="text-align:left;" |Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК)
| style="text-align:left;" |Георгиос Папандреу
| style="text-align:right;" |2 476 491
| style="text-align:right;" |41,58
| style="text-align:right;" |1,46 
| style="text-align:right;" |10
| style="text-align:right;" |0 
|-
|style="background-color: #166BC7" | 
| style="text-align:left;" |Новая демократия
| style="text-align:left;" |Евангилос Аверофф	
| style="text-align:right;" |2 266 568
| style="text-align:right;" |38,05
| style="text-align:right;" |6,71 
| style="text-align:right;" |9
| style="text-align:right;" |1 
|-
|style="background-color: #C80000" | 
| style="text-align:left;" |Коммунистическая партия
| style="text-align:left;" |Харилаос Флоракис
| style="text-align:right;" |693 304
| style="text-align:right;" |11,64
| style="text-align:right;" |1,20 
| style="text-align:right;" |3
| style="text-align:right;" |0 
|-
|
| style="text-align:left;" |Коммунистическая партия (внутренняя)
| style="text-align:left;" |Леонидас Киркос
| style="text-align:right;" |203 813
| style="text-align:right;" |3,42
| style="text-align:right;" |1,88 
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |0 
|-
|style="background-color: black" |
| style="text-align:left;" |Национальный политический союз 
| style="text-align:left;" |Хрисантос Димитриадис
| style="text-align:right;" |136 642
| style="text-align:right;" |2,29
| style="text-align:right;" |новая
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |0 
|- style="border-top:2px solid gray;"
|style="background-color: red" |
| style="text-align:left;" |Партия демократического социализма
| style="text-align:left;" |Йагос Пешмазоглу
| style="text-align:right;" |47 389
| style="text-align:right;" |0,80
| style="text-align:right;" |3,46 
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |1 
|-
|
| style="text-align:left;" |Христианская демократия
| style="text-align:left;" |Никос Псароудакис
| style="text-align:right;" |26 735
| style="text-align:right;" |0,45
| style="text-align:right;" |0,70 
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0 
|-
|
| style="text-align:left;" |Либеральная партия 
| style="text-align:left;" |Никитас Венизелос
| style="text-align:right;" |20 908
| style="text-align:right;" |0,35
| style="text-align:right;" |0,69 
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0 
|-
|
| style="text-align:left;" |Революционное коммунистическое движение
| style="text-align:left;" |Руководящий комитет
| style="text-align:right;" |17 789
| style="text-align:right;" |0,30
| style="text-align:right;" |-
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0 
|-
|style="background-color: #FF7F50" |
| style="text-align:left;" |Союз демократического центра
| style="text-align:left;" |Ионнис Зигдис
| style="text-align:right;" |16 848
| style="text-align:right;" |0,28
| style="text-align:right;" |0,84 
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0 
|-
|
| style="text-align:left;" |Борющаяся социалистическая партия
| style="text-align:left;" |Никос Каргопулос
| style="text-align:right;" |10 389
| style="text-align:right;" |0,18
| style="text-align:right;" |новая
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0 
|-
|style="background-color: saddlebrown" |
| style="text-align:left;" |Прогрессивная партия
| style="text-align:left;" |Спирос Маркезинис
| style="text-align:right;" |10 152
| style="text-align:right;" |0,17
| style="text-align:right;" |1,79 
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |1 
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Действительные бюллетени
| 5 956 060
| 99,07
| colspan="3" rowspan="2" | 
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Недействительные и пустые бюллетени
| 55 756
| 0,93
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Всего
| 6 011 816
| 100.00
| —
| 24
| 0 
|- style="background-color:#E9E9E9"
| colspan="3" | Зарегистрированных избирателей/Явка
| 7 790 309
| 77,17
| 4,31 
| colspan="2" |
|-
| style="text-align:left;" colspan="9" |Источник: 
|}

См. также 
 Выборы в Европейский парламент (1984)

Примечания

Ссылки 
 Κώστας Διγκαβές, «Αλμανάκ 1985», Εκδόσεις Μαλλιάρης - Παιδεία, Салоники 1985, стр. 290 - 301. 
 Греческие депутаты: список 

Греция
Выборы в Европейский парламент в Греции
1984 год в Греции
Выборы в Греции
Греция
События 14 июня
Июнь 1984 года